Timmiidae é uma subclasse monotípica de musgos da classe Bryopsida que tem Timmiales como a única ordem extante. A ordem Timmiales por sua vez é também monotípica, tendo Timmiaceae como única família. O único género extante é Timmia, com distribuição natural no Paleárctico.

Descrição
Os únicos membros do agrupamento taxonómico são pequenos musgos com distribuição natural nas regiões frias e húmidas do Paleoárctico.

O nome do género é uma homenagem ao botânico alemão do século XVIII Joachim Christian Timm.

Taxonomia
As relações filogenéticas entre os grupos de Bryopsida são as seguintes:

O cladograma que se segue apresenta uma estrutura filogenética detalhada do agrupamento Bryopsida até ao nível taxonómico de ordem:

O género Timmia inclui apenas 4 espécies validamente descritas:

Ligações externas

Bryopsida